Кубок Станковича или Кубок континентальных чемпионов Станковича ФИБА () — международный турнир по баскетболу, проводимый с 2005 года ежегодно под эгидой ФИБА. Является турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта. Название — производное от фамилии генерального секретаря ФИБА Борислава Станковича за его вклад в развитие баскетбола. Место проведения Китай, его выбрал единственный секретарь ФИБА от КНР — Чэн Ваньци. Главной задачей турнира стала распространение баскетбола в Китае, а также дополнительная возможность для мужской сборной этой страны сыграть с самыми сильными сборными мира.

История турнира и регламент 

Первый турнир прошёл в Пекине с 26 по 31 июля 2005 года, первым обладателем Кубка Станковича стала сборная Литвы. В каждом розыгрыше принимают участие сборные разных континентов, отсюда второе название Кубка. Четыре команды играют друг с другом по круговой системе, затем две лучшие сборные оспаривают первое место, две худшие играют матч за третье место. На турнире 2012 года впервые с начала розыгрыша победу одержала сборная Китая.

Ссылки 

Кубок Станковича